Фуюань (Цзямусы) (抚远) — уезд городского округа Цзямусы провинции Хэйлунцзян (КНР).
 Фуюань (посёлок) (抚远镇) — посёлок в составе уезда Фуюань.
 Фуюань (Цюйцзин) (富源) — уезд городского округа Цюйцзин провинции Юньнань (КНР).